Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2005 года () прошёл 2—5 июня в спортивном комплексе Дебрецена (Венгрия). Это был первый чемпионат Европы по спортивной гимнастике, на котором одновременно соревновались и мужчины, и женщины. Проводилось только личное первенство. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 37 стран.

Медалисты

Результаты

Мужчины

Многоборье

Вольные упражнения

Конь

Кольца

Опорный прыжок

Параллельные брусья

Перекладина

Женщины

Многоборье

Опорный прыжок

Разновысокие брусья

Бревно

Вольные упражнения 

2005
Гимнастика в Венгрии
2005 год в Венгрии